Il doppio del torneo di tennis Salt Lake City Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Estep e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Jiří Hřebec e Jan Kukal 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Jiří Hřebec /  Jan Kukal (finale)

Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Salt Lake City Open 1973